Anthriscus vandasii är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Anthriscus vandasii ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
vandasii